Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2016 — 10-я  мужская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 12 европейских команд. Квалификация проходила с 6 февраля  по 27 октября 2015 года.

Турнир 
Шесть команды присоединились с ЧЕ 2014:

Квалификационный турнир

1-й отборочный раунд

Группа А 
Матчи группы проходили в городе  Тбилиси,(Грузия)

Группа B 
Матчи группы проходили в городе  Гожув-Велькопольский,(Польша)

Группа C 
Матчи группы проходили в городе  Утрехт,(Нидерланды)

Группа D 
Матчи группы проходили в городе  Истанбул,(Турция)

2-й отборочный раунд

Группа E 
Матчи группы проходили в городе  Нетания,(Израиль)

Группа F 
Матчи группы проходили в городе  Шалон-ан-Шампань,(Франция)

Группа G 
Матчи группы проходили в городе  Гзира,(Мальта)

Группа H 
Матчи группы проходили в городе  Астрахань,(Россия)

См. также 
 Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди женщин 2016

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  

2016
2016 год в водном поло